Aldo Giarratano – politico e medico italiano
 Cesare Giarratano – filologo classico, latinista e accademico italiano
 Joseph Giarratano – cittadino statunitense al centro di un caso giudiziario